Josèphe est un prénom féminin français, tiré de Joseph comme Josépha ou , et un patronyme.

Patronyme 
 Flavius Josèphe, historien juif du .
 Noël Josèphe (1920-2006), homme politique français.
 Pascal Josèphe (1954-2022), homme de télévision français.

Personnalités 

 Marie-Josèphe d'Autriche (1699-1757), fille de l'empereur Joseph I du Saint-Empire, électrice de Saxe et reine de Pologne, mère de la suivante,

 Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767), bru de Louis XV, épouse du dauphin Louis, mère de Louis XVI et de ses frères et sœurs.

 Marie-Josèphe d'Autriche (1751-1767), sœur de Marie-Antoinette, fiancée au roi de Naples, elle mourut peu avant ses noces,

 Marie-Josèphe-Rose de Tascher de la Pagerie (1763-1814) plus connue sous le prénom que lui donna son second mari : Joséphine. Impératrice des Français et reine d'Italie.

 Marie-Josèphe de Saxe (1803-1829) reine d'Espagne.

 Josèphe Scandola (1849-1903), religieuse, missionnaire au Soudan, reconnue vénérable par le pape François en 2014.

 Marie-Josèphe de Saxe (1867-1944), archiduchesse d'Autriche, mère de l'empereur Charles  d'Autriche.

 .

Voir aussi 
 

Prénom français
Prénom féminin
Homonymie de patronyme